Our Daily Bread – film del 1915 prodotto da Thomas A. Edison
 Nostro pane quotidiano (Our Daily Bread) – film del 1934 diretto da King Vidor